«Счастливая семёрка» — американский телесериал.
 «Счастливая семёрка» — гонконгская кинокомедия.

См. также 
 Семёрка